Касп - область, в которой плазма магнитослоя проникает до Земли. Магнитные силовые линии в области каспа имеют вид воронки с расходящимися силовыми линиями глобального магнитного поля. Касп расположен на высоких геомагнитных широтах 70° - 80° (в магнитосфере присутствуют два каспа - северный и южный).